Svartkobb kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svartkobb, Åland, 
 Svartkobb, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Svartkobben
Svartkobbarna
Svartklobb
Svartklobbarna

Robotskapade Finlandförgreningar